Peter Dermot Doherty, futbolista i entrenador nord-irlandès
 Pete Doherty, líder de la formació musical Babyshambles i ex-component de The Libertines